Профессиональная Лига 1 2017/2018 () — 63-й розыгрыш чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com
 Статистика на goalzz.com

Тунис
2017/2018
Спорт в Тунисе в 2017 году
Спорт в Тунисе в 2018 году